Die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2017 war die neunte Austragung des Weltmeisterschaftsturniers für Männer im Beachsoccer, welche von der FIFA organisiert wurde. Zum ersten Mal wurde die Beachsoccer-Weltmeisterschaft auf den Bahamas ausgetragen. Sie fand vom 27. April bis 7. Mai 2017 in Nassau statt.

Qualifikation 
 Europa: Die Qualifikation fand in Jesolo, Italien vom 2. bis 11. September 2016 statt. Es nahmen 28 Mannschaften teil, die die vier Endrundenplätze ausspielten.
 Südamerika: Die Qualifikation fand vom 5. bis 12. Februar 2017 in Lambare, Paraguay statt.
 Afrika: Die Qualifikation fand vom 13. bis 18. Dezember 2016 in Lagos, Nigeria statt.
 Asien: Die Qualifikation fand vom 4. bis 11. März 2017 in Kuala Terengganu, Malaysia statt.
 Nord- und Mittelamerika: Die Qualifikation fand vom 20. bis 26. Februar 2017 in Nassau, Bahamas statt. Es nahmen sechzehn Mannschaften am Qualifikationsturnier teil, wovon sich die beiden Finalisten für die Weltmeisterschaft qualifizierten.
 Ozeanien: Es fand keine Qualifikation statt.

Teilnehmer 
Für die Endrunde qualifizierten sich letztlich folgende 16 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Auszeichnungen 
 adidas Goldener Ball: 
 adidas Goldener Torschütze:  (17 Tore)
 adidas Goldener Handschuh: 
 FIFA Fairplay-Auszeichnung:  Brasilien

Weblinks 
 Informationen auf fifa.com
 Informationsportal (englisch)

2017
Fußballveranstaltung 2017
Fußball (Bahamas)
Sportveranstaltung in Nassau (Bahamas)